Косте́цкий (, ) — польская и украинская фамилия; имеет женскую форму .

Костецкий 
 
 Костецкий, Анатолий Георгиевич (1948—2005) — советский, украинский детский писатель.
 Костецкий, Борис Иванович (1910—1991) — советский, украинский учёный.
 Костецкий, Виктор Александрович (1941—2014) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР; театральный педагог.
 Костецкий, Владимир Николаевич (1905—1968) — советский художник и живописец.
 Костецкий, Глеб Николаевич (1924—2000) — советский капитан дальнего плавания, главный штурман Управления кадров и учебных заведений Министерства рыбного хозяйства СССР.
 Костецкий, Николай Данилович (1873—1948) — советский селекционер, биолог, преподаватель, садовод, агроном, теоретик сельского хозяйства.
 Костецкий, Пётр Петрович (1919—1984) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Костицкий
 Кострицкий
 Костенки
 Костюк